Johann Mauke ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottlieb Mauke (1736–1814), deutscher Verleger
 Johann Wilhelm Mauke (1791–1859), deutscher Verlagsbuchhändler